

Patronyme 

 Albert Giese (1803-1834), linguiste allemand.
 Eduard Giese (1848-1916), homme politique allemand.
 Georg Giese (1497-1562), marchand de la Hanse.
 Harry Giese (1903-1991), acteur allemand.
 Tiedemann Giese (1480-1550), évêque de Varmie.
 Wilhelm Giese (1895-1990), linguiste allemand.

Navire 
 Le Z 12 Erich Giese, destroyer de la Kriegsmarine.